Limanes puede hacer referencia a distintos lugares:

Limanes: Parroquia del concejo de Oviedo, Asturias, (España).
Limanes: Parroquia del concejo de Siero, Asturias (España).